Warta désigne notamment :
 la Warta, rivière de Pologne
 Warta, ville de Pologne, et la gmina dont elle est le siège
 le Warta Poznań, club de football de Poznań, en Pologne
 le parc naturel de la Warta, un parc naturel en Pologne